Menard County kan syfta på två olika countyn i USA

 Menard County, Illinois 
 Menard County, Texas